El apellido italiano Ottaviani corresponde a varias personalidades:

 Alfredo Ottaviani (1890-1979), cardenal italiano y Prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
 Giuseppe Ottaviani (1916), atleta máster italiano.
 Giuseppe Ottaviani (1978), DJ y mezclador italiano que produce música trance.

Otros usos
 Intervención de Ottaviani, Breve examen crítico del Novus Ordo Missæ